Солорсано:

 Солорсано — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.
 Солорсано Гутьеррес, Карлос Хосе (1860—1936) — никарагуанский политический деятель, Президент Никарагуа в 1925 — 1926 годах.